Apobaetis är ett släkte av dagsländor. Apobaetis ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Apobaetis